Брахмани () может обозначать:
 Брахмани — индийская богиня;
  (Коэл, Южный Коэл) — большая река на востоке Индии.
  — приток реки Дварка в бассейне Ганга на востоке Индии.

См. также 
 Брахманы